Wang Xin, plongeuse chinoise
Wang Xin, joueuse chinoise de badminton
Wang Xin, coureur cycliste chinois